Geisei bezeichnet:
 ein Dorf in Japan: Geisei (Kōchi)
 ein Observatorium in diesem Dorf: Geisei-Observatorium
 einen danach benannten Asteroiden: (2571) Geisei